psi – litera grecka
 J/ψ – mezon
 PSI – wł. Partito Socialista Italiano
 psi – jednostka ciśnienia
 psi – określenie na wszystkie zjawiska paranormalne
 Polska Społeczność Internetu – organizacja
 Proliferation Security Initiative – inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa w kontekście proliferacji broni masowego rażenia
 Psi – komunikator internetowy